Öresundståg kan syfta på:

Öresundståg – ett nät av regional tågtrafik i Öresundsregionen
Öresundståg AB – ett aktiebolag som organiserar och upphandlar persontågstrafik med Öresundståg

Se även
X31 – en motorvagnstyp med littera X31K enligt svenskt namnsystem och ET enligt danskt som används i Öresundstågstrafiken